Athene  se lahko nanaša na:

 Athene (sova), rod sov
 Athene Seyler (1889-1990), angleška igralka
  HMS Athene, vojaško plovilo Kraljeve vojne mornarice
 USS Athene, vojaško plovilo Vojne mornarice ZDA

Glej tudi
Atena  je bila grška boginja civilizacije,  modrosti, tkanja,  obrti    in  disciplinirane strani vojne.
 881 Atena, asteroid v glavnem asteroidnem pasu